Contea di Pickens o Pickens County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Pickens – Alabama
Contea di Pickens – Carolina del Sud
Contea di Pickens – Georgia